Il doppio del torneo di tennis South African Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Mike Cahill e Buster Mottram 1-6 6-1 6-4.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (campioni)
 Ross Case /  Sherwood Stewart (quarti di finale)

 Heinz Günthardt /  Andrew Pattison (semifinali)
 Rod Frawley /  Paul Kronk (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South African Open 1979